Plusieurs églises sont nommées église Saint-Henri en l'honneur d'un .

Belgique 
 Église Saint-Henri (Woluwe-Saint-Lambert)

Canada 
 Église Saint-Henri de Mascouche

Finlande 
 Église Saint-Henri de Turku

France 
 Église Saint-Henri du Creusot
 Église Saint-Henri d'Hénin-Beaumont
 Église Saint-Henri de Neuilly-Plaisance

Martinique 
 Église Saint-Henri des Anses-d'Arlet

Pologne 
 Église Saint-Henri (Wrocław)

SaintHenri
~